Storch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gerhard Storch
 Franz de Paula Storch